renvoie à plusieurs unités dans les armées des différentes nations :

Allemagne

Australie

Canada

France 
 23e bataillon de chars de combat
 23e bataillon de chasseurs alpins
 23e bataillon du génie (France)
 23e bataillon d'infanterie (France)
 23e bataillon d'infanterie de marine
 23e bataillon de tirailleurs algériens
 23e bataillon de tirailleurs sénégalais
 23e bataillon de transmissions
 23e bataillon vietnamien

Nouvelle-Zélande

Ukraine

Union soviétique